Слободища — деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Махреньга.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Юровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 16 км, до центра муниципального образования Юрово — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Хаймино, Дуденево, Степурино.

По переписи 2002 года население — 17 человек.

Примечания

Ссылки 
 Слободища в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района